En aquest article s'enumeren els personatges del videojoc The Legend of Zelda: Twilight Princess de la franquícia The Legend of Zelda de la companyia Nintendo.

Personatges principals

Link 

 En The Legend of Zelda: Twilight Princess, Link és un jove de disset anys que habità la regió d'Ordon, al sud de la pradera d’Hyrule. Educat per ser un bon pagès i tenir cura dels animals, la seva vida es veurà interrompuda per un dramàtic canvi. La trama de la història comença quan el jove protagonista fou elegit pel seu poble per assistir al Castell d'Hyrule a entregar un important obsequi a la família reial. Tanmateix, en iniciar la missió, Link no és conscient del fosc destí que caurà sobre el seu regne.

En el dia en què ha de partir, la seva aldea és atacada per uns monstres procedents del Bosc de Farone, més enllà de les fronteres d'Ordon. Aquests monstres són genets i segresten els nens de l'aldea. Link, en veure's compromès, els persegueix endinsant-se al bosc. Tanmateix, quan s'endinsa en aquest bosc, nota que l'ambient canvia, i cau sobtadament desmaiat. És en aquest moment que es transforma en llop. Quan despertà, en unes masmorres misterioses, se li presentà Midna, una jove misteriosa que afirma ser un ésser del Regne del Crepuscle. Aquest nou personatge promet ajudar en Link si ell decideix seguir-la i obeir-la.

Així, units per coincidència i per petició de la Princesa d'Hyrule (cosa que se sap més endavant), Zelda, el jove Link i Midna emprenen el viatge alTwilight Realm. L'objectiu d'aquest viatge és restaurar el regne, tornar la seva essència als caiguts Esperits de la Llum, protectors del mal d'Hyrule i derrocar al malvat Zant, el Tirà de les Ombres. Tanmateix, per derrotar en Zant i tenir èxit en la seva missió, van haver de recuperar els fragments d'un antic artefacte malèfic antic, la Fused Shadow, fragments custodiats per éssers malignes. Un cop destruïts els Dominis de les Ombres i recuperats tots els fragments de la Fused Shadow, el jove protagonista i Midna foren derrotats pel mateix Zant, qui els robà l'artefacte, i deixà moribunda a la Midna. El jove Link, després de reanimar la Midna i d'haver aconseguit l'Espasa Mestre a lArboreda Sagrada (trencant la maledicció que Zant havia fet recaure en la Midna, Link i la seva companya de viatge s’endinsaren al Patíbul de Desert Gerudo. Allà aconseguiren entrar al Regne Crepuscular utilitzant el Mirall del Crepuscle, i derrotaren al tirà. Tanmateix, Zant havia trencat el mirall, i havia estès els seus fragments per tot Hyrule. Així, Link i Midna varen haver de recórrer tot Hyrule per trobar els fragments, endinsar-se al món del Crepuscle i intentar enderrocar al malvat Zant.

Després d'incomptables lluites, el jove Link i la Princesa del Crepuscle (Midna), recuperaren els fragments del mirall, entraren al Regne Crepuscular i s'endinsaren al Palau del Crepuscle. Al palau hi era en Zant, que li havia robat el tro a la princesa Midna, per la qual cosa no pogueren evitar la batalla. Finalment, Link derrotà la màgia de Zant, i Midna acabà definitivament amb aquest, destruint la seva tirania i recuperant la màgia dels seus avantpassats, la Fused Shadow. Tot i això, el malefici que retenia Midna només es podia esvair derrotant el malvat Ganondorf, l'autor de les desgràcies de la trama i mestre del tirà Zant. El protagonista i la Midna entraren al Castell d'Hyrule trencant la barrera que l'envoltava i derrotant les defenses de Ganon, per salvar Zelda de les seves urpes. Finalment, varen arribar on es trobava en Ganondorf i el desafiaren. Midna fou derrotada per Ganondorf, mutilant la Fused Shadow, però l'enemic fou derrotat per Link, qui li clavà l'Espasa Mestra al ventre. Amb la derrota del Gerudo, Midna recuperà el seu aspecte original, s'acomiadà de Link, i tornà al Crepuscle, trencant el Mirall del Crepuscle.

Zelda 

La Princesa Zelda (ゼルダ姫 Zeruda-hime) és la princesa del regne d’Hyrule, però quan Zant conquerí el territori hagué de rendir-se al seu domini per evitar les morts dels seus súbdits. És llavors quan la tanquen a torre del Castell d'Hyrule, des d'on veu com el seu regne cau sota la influència del Rei del Crepuscle. Tot i la submissió del poble al domini de Zant, la princesa conservà el seu esperit lluitador, sense oblidar que ella té un dels fragments de la Triforça de poder, el fragment de la Saviesa. És des de la torre que pot comunicar-se amb Midna i Link, demanant-los que destrueixin els Dominis de les Ombres que Zant ha teixit sobre Hyrule. Més endavant, quan aquests dominis són destruïts, la princesa entrega la seva energia a Midna per evitar la seva mort (havia estat exposada a la llum de Lanayru pel Tirà de les Ombres). Mot més endavant en la història, el seu cos és posseït per Ganondorf, i només aconsegueix tornar al seu cos quan Midna expulsa i purga el malvat Ganondorf del seu interior. La princesa Zelda també ajuda en Link en la batalla final contra Ganon amb les Fletxes de Llum concedides pels esperits de llum. L'última vegada que apareix és en l'acomiadament de Midna.

Ganondorf 

Ganondorf (ガノンドロフ Ganondorofu) és el principal autor dels esdeveniments i de totes les desgràcies del videojoc. Fa molt de temps, molt abans de l'inici del joc, Ganondorf varà patr una execució fallida en el Mirror Chamber: els savis l'enderrocaren a la sala dels miralls, on fou tancat després en el Twilight Realm (en la dita execució matà un savi, concretament el de l'aigua). De fet, la ferida que llueix en el pit és deguda a aquests esdeveniments, on li clavaren una espasa àziga, però sobrevisqué gràcies al fragment que ell té de la Triforça del Poder (també l'espasa que utilitzà en el combat final és la mateixa que li varen clavar els Savis). Ganon durant segles va sobreviure com a esperit, dormint. Es despertà quan trobà Zant, que anhelava el poder i ésser Rei del Crepuscle.

Presentant-se com un Déu, Ganon enganya Zant dient-li que li donaria part del seu poder màgic a canvi de què ell pogués alliberar-lo del Crepuscle i conquerir el món d'Hyrule. En aquest videojoc les ambicions d'en Ganon varien respecte a les anteriors entregues: ja no està obsessionat a aconseguir novament la llegendària Relíquia Daurada, com havia estat sempre en la franquícia de The Legend of Zelda. En aquesta nova entrega, el màxim anhel del Rei del Mal és fusionar el món lluminós d'Hyrule amb el més enllà, l'anomenat Crepuscle, per crear un món caòtic i d'ombres on poder governar-hi com a Rei. Per aconseguir la seva nova ambició rep l'ajuda directe del seu deixeble, que a canvi de poder màgic il·limitat serveix d'instrument dels seus designes. Així, Ganon posa en marxa els seus malvats propòsits de conquesta.

Ganon utilitzà el Tirà de les Ombres, per poder tornar a Hyrule, el conegut Món de la Llum, perquè en el passat havia estat empresonat en el Crepuscle pels Savis del Mirall del Crepuscle. Així, el malvat tornà a Hyrule i establó novament la seva maldat juntament amb el tirà Zant. Habità el Castell d'Hyrule, on tindria Zelda empresonada fins que el jove Link la salvés. Després de la derrota d'en Zant a mans de la Princesa del Crepuscle, Midna, i del jove que l'acompanyava, Ganon va preveure que voldrien derrocar-lo, ja que ell era l'autor del malefici que tenia retinguda a Midna transformada. Una cop van arribar al seu castell per combatre'l, Ganondorf va derrotar la Midna, però al seu torn va ser vençut pel jove Link dOrdon, portador de l'Espasa Mestra i de la marca de la Triforça del Valor. Ell afirma que el resultat no és decisiu i que les ombres i llum sempre estaran en guerra. Després d'aquestes paraules, Ganon mor aparentment amb una visió de Zant.

 Midna 

 Midna (ミドナ, Midona) la Twilight Princess, legítima descendent de la Família Reial del regne del Crepuscle, càrrec que fou usurpat pel malvat Zant. No només va ocupar el seu lloc com a líder del Crepuscle sinó que transformà la princesa Midna en l'ésser que apareix en el joc. Per això intenta venjar-se del tirà Zant fent servir l'heroi Link, escollit per les Deesses, recuperant així els fragments de la Fused Shadow, un artefacte màgic del crepuscle No obstant això, quan Link i Midna aconseguiren recuperar l'artefacte sencer, Zant, el Tirà de les Ombres, els trobà i deixà a la princesa malferida (a part de robar-los la Fused Shadow). Després de cercar la Master Sword, seguiren al malvat fins al Desert Gerudo, l'únic punt accessible al Twilight Mirror. Però aquest punt de connexió entre els dos mons havia estat trencat per Zant, que havia fet servir la màgia de Ganon.

Un cop restaurat el Twilight Mirror, Midna i Link aconsegueixen infiltrar-se al Regne Crepuscular, derrotant el malvat tirà i recuperant la Fused Shadow, que Midna utilitzà per matar l'usurpador. Tanmateix, el malefici que retenia transformada a Midna només es podia trencar derrotant a Ganondorf, l'autor de totes les desgràcies de la trama de l'argument. Midna va utilitzar el poder de l'Ombra Fosa en la batalla final contra Ganon, però va ser derrotada per l'enemic i l'artefacte màgic va ser destruït. Durant uns instants, Link va creure que Ganondorf havia matat a Midna, però després de la derrota del Gerudo, es descobreix que no és així: la princesa recuperà el seu aspecte original, la veritable Reina del Crepuscle. Finalment, Midna utilitzà el Mirall del Crepuscle per tornar al seu món, tot i que decideix destruir aquest mirall (que servia de connexió entre el món de la llum i el món de la foscor) per no causar problemes mai més. S'espera que aquest personatge participi en més jocs de Zelda o que sigui la protagonista d'un joc propi, ja que el seu carisma i la seva forma de ser evidencia que és un personatge molt digne de conservar-se en la saga Zelda.

 Zant 
 Zant (ザント Zanto) és el malvat Usurper King; de la raça dels mestres de la màgia negra, els Twili i antagonista principal del joc. Zant era un lleial servidor de la Família Reial del Twilight Realm. Era el següent en la successió de la corona, però per la seva ambició i la seva ànsia de poder, no li va ser atorgat el poder de governador del Crepuscle. Aquest poder va ser atorgat a Midna, membre de la reialesa i legítima hereva del regne del crepuscle. Així Zant, deprimit i enfadat amb la Família Reial, expressà el seu dolor en pregàries (sentia que la seva vida era miserable) i les seves pregàries foren escoltades pel malvat Ganondorf que, a canvi de garantir els seus serveis, prometé a Zant donar-li extraordinaris poders màgics.

Els màxims anhels d'en Ganondorf, eren unir el món del Crepuscular i el món d'Hyrule, objectiu que el corrupte Rei Usurpador va complir al peu de la lletra sense cap mena de contrarietat, creant així un món on només ell seria Rei. Per aconseguir-ho, va haver d'arrabassar-los l'essència lluminosa als Esperits de la Llum, els causants de la condemna dels habitants del crepuscle. Així, el Tirà de les Ombres (Zant), aconseguiria convertir Hyrule en part del Domini de les Ombres (Dominios de las Sombras, en la versió Pal), del Mirror of Twilight, on el seu Déu (Ganondorf) acabaria regnant amb ell. Per això Zant havia de derrocar la Família Reial del Crepuscle, robar la seva corona, expulsant la princesa Midna del Twilight Realm. Després de conquerir Hyrule, perquè Ganondorf pogués ressuscitar, Zant trenca el Mirall del Crepuscle per evitar que es pogués viatjar a Crepuscle i per mantenir sota control a Midna i Link.

 Zant transforma la seva gent (els seus súbdits del crepuscle) en monstres al seu servei per atacar Hyrule. Després, crear uns insectes que absorbeixen l'essència lluminosa dels Light Spirits. Així, ningú podria derrotar-lo ni impedir que el seu déu ressuscités a Hyrule. Tanmateix, no comptava amb què la legítima hereva del tro (Midna) s'havia aliat amb Link per fer-li front.Tot i aquesta unió, Zant els derrota després que els protagonistes haguessin aconseguit els fragments de la Fused Shadow, i deixà moribunda a la Midna. Després, quan Link i Midna cercaren la Master Sword i Link recuperarà la seva forma original, es disposaren a recuperar els fragments del Twilight Mirror i entraren al Twilight Realm. Zant fou finalment derrotat al Palau del Crepuscle, quan l'Heroi el derrotà en combat i Midna destruí el seu cos físic. Tanmateix, Zant no podia morir mentre el Ganondorf seguís amb vida, perquè aquest seguiría ressuscitant-lo sense final gràcies al seu poder màgic.

 Personatges secundaris 
 Light Spirits 
Els Light Spirits (en català: Esperits de la Llum) són els protectors del mal del Regne d'Hyrule. Aquests esperits juguen un rol molt important en la trama del joc: des de l'inici del joc ajudant al protagonista Link a sortir del domini del Twilight Realm, fins a donar les Fletxes de Llum a la Princesa Zelda, en la batalla final contra el malvat Ganondorf. Caracteritzats per tenir una forma animal, n'existeixen quatre, amb la labor de protegir Hyrule de la foscor, anomenats amb els noms de les províncies que protegeixen. Aquests esperits apareixen com la mà dreta de les Deesses quan varen crear Hyrule, i tancant al Twilight Mirror als habitants del crepuscle, una raça que va intentar dominar la Triforça i governar Hyrule amb la seva poderosa màgia, la Fused Shadow.

Ordenats cronològicament segons on es troben a Hyrule són:

 Ordona: (Latoan en la versió Pal). Guardià de la província d’Ordon, és un cérvol. Cal destacar que és l'únic que no va ser dominat pel Crepuscle, ja que Link el va ajudar a temps salvant el seu poble natal, Ordon, del domini del Regne Crepuscular.

 Faron: (Confós erròniament com a Farore) És el mico guardià de la província del sagrat Bosc de Faron, on es troba el Temple del Temps i l'Espasa Mestra, l'arma suprema. És l'últim esperit rendit al Crepuscle, i el primer a ser alliberat de la seva amenaça.

 Eldin: És el guardià de la segona província més gran d'Hyrule; Eldin, i és una àliga. En la regió que protegeix s'hi troba l'''Aldea Kakariko (Kakariko Village) i la Muntanya de la Mort (Death Mountain). La seva gran pradera és l'escenari final de la batalla contra Ganondorf. És la segona província en caure sota el domini del Crepuscle, i el segon en ser alliberat per Link i Midna.

 Lanayru: És l'esperit més poderós, guardià de la província més gran Hyrule, Lanayru; on es troba el Hyrule Castle amb la seva ciutadella, la Regió Zora, i el Llac Hylia. Té forma adaptada de serp. Com és l'esperit més poderós, és derrotat personalment pel Rei del Crepuscle, Zant. Va ser el primer esperit a ser enderrocat per l'amenaça del Twilight Realm, i l'últim en ser alliberat per en Link i la Midna.

 Els Sages 
 Els Sages (賢者 Kenja) (en català: els Savis) són els savis guardians, nomenats per les Deesses, encarregats de guardar i protegir l'artefacte Mirror of Twilight, en el Mirror Chamber (Circ del Mirall), en l'Arbiter's Grounds (Patíbul del Desert). De fet, van ser ells qui dugueren a terme l'execució fallida de Ganondorf. Com no aconseguiren derrotar-lo amb la Triforça del Poder, el van tancar al Twilight Realm. També són els màxims culpables dels terribles esdeveniments orquestrats per Ganon i Zant, ja que si no haguessin tancat Ganondorf al Regne Crepuscular, mai haguessin succeït aquests fets fatals.

 Inicialment els savis eren sis, però per l'execució fallida de Ganon, i a la mort del Water Sage, en els esdeveniments del joc són cinc savis, horroritzats pel poder malèfic de Ganon i el seu súbdit Zant. Cal destacar-hi també que coneixien la veritable identitat de Midna, la Twilight Princess. No juguen un rol més important en el joc que el de guardians protectors. Tampoc se sap les seves identitats, són un misteri. Semblen ser els descendents dels savis de lOcarina of Time.

Els Sages també apareix com a trofeu a Super Smash Bros. Brawl. Les seves lectures de descripció de trofeu són:Anglès: beings that help maintain order in the world. The Sages are wise ancients that protect the Mirror of Twilight, which connects the light and twilight worlds. They are the ones that imprisoned Ganondorf in the Twilight Realm and are also those responsible for crafting the Master Sword. They feature strange floating masks but vary in appearance from title to title.Català: els éssers que ajuden a mantenir l'ordre al món. Els Savis són antics assenyats que protegeixen el Mirall del Crepuscle, que connecta els mons de la Llum i el Crepuscle. Són aquells que empresonaven Ganondorf al Regne Crepuscular i són també els responsables de crear l'Espasa Mestra. Presenten màscares flotants estranyes però varien en aparença des de títol fins a títol. King Bulblin 
 King Bulblin (キングブルブリン, Kingu Buruburin) s'introdueix al joc The Legend of Zelda: Twilight Princess com un dels principals antagonistes de l'argument de la història del videojoc. És també el màxim responsable del segrest de Ilia i dels nens al principi de la història del joc. En aquest segrest, Bulblin és líder d'una horda d'orcs que atacà el poble Ordon, a les fronteres d’Hyrule i del Bosc de Farone, i va segrestar els seus nens (no se sap ben bé amb quina finalitat). La pàgina oficial del videojoc The Legend of Zelda: Twilight Princess explica que l'orc és un dels servidors més lleials del Rei del Crepuscle, Zant, que aquest li ordenà atraure l’Heroi Escollit per les Deesses per apropar-lo al Twilight Realm tancar-lo al Castell d'Hyrule per sempre. Així es podria creure que Bulblin va segrestar als nens per neutralitzar a Link, lHeroi escollit per les Deesses.

Incomprensiblement, el líder Bulblin no va matar als jovenets i els va deixar anar pel seu camí, probablement perquè es morissin a la seva sort. Link va poder trobar els nens (menys Ilia, que la trobaria després a la capital) a la Villa Kakariko, a la província Eldin. Allà fou on l'heroi i King Bulblin disputarien el seu primer duel a cavall, ja que aquest va segrestar de nou a Colin, un dels nens segrestats amb anterioritat per l'orc. Bulblin va ser perseguit per Link, que ajudaria el seu amic fins a la mort. Varà derrotar les seves hordes i reptà Bulblin a un duel, amb una sorprenent victòria de Link. Bulblin caigué perdent una banya.

Després de la derrota de King Bulblin a mans de Link, l'heroi el va voler localitzar per venjar-se de la seva humiliació en el seu anterior duel. Li arribà la seva oportunitat: Link va escoltar Telma i Ilia per salvar el fill de Rutela, difunta Reina Zora, i l'orc i el jove varen topar de nou. Per sorpresa de Bulblin, Link el varà derrotat novament en el Gran Pont d'Hylia, amb la pèrdua d'una altra banya (havia perdut una altra a la Batalla del Pont d'Eldin). Aquest es retirà al seu campament al Desert Gerudo, esperant ordres directes de Zant.

Per protegir l'entrada del Patíbul del Desert, i matar definitivament l'Heroi que havia desafiat el tirà del Crepuscle (a més de venjar les seves derrotes), King Bulblin i Link lluitaren en un duel singular al seu campament als peus del Patíbul, i fou derrotat novament. La bèstia es refugià al Castell d'Hyrule, habitat pel malvat Ganondorf, el Rei del Mal, i autor de les desgràcies ocasionades pel tirà Zant, esperant el seu moment de venjança definitiva sobre el jove que l'havia derrotat tres vegades consecutives. Finalment arribà el moment.

L'últim duel entre Bulblin i Link fou en el castell i fou un altre combat singular, on Link el derrotà definitivament. King Bulblin acceptà la seva derrota i marxà a lloms de la seva muntura, entregant a Link la clau que obria les portes del Castell de Ganon i parlant amb l'heroi per primera vegada. Fins i tot la Midna, que havia acompanyat Link durant tot el viatge i que havia assistit a les lluites entre en Bulblin i Link, se sorprengué del fet que Bulblin parlés: "Link... ell... sabia parlar" digué Midna, sorpresa. King Bulblin no ocasionà més problemes i marxà sense remordiments (al final del joc aparegué per darrer cop amb els seus seguidors Bulblin).

 Ilia 
Ilia (イリア, Iria) és una de les amigues més properes d'en Link, i és la filla de Bo, l'alcalde d'Ordon Village. És també extremadament propera amb la natura i a la cura del cavall d'en Link, Epona, quan es fa mal en saltar tanques al començament del joc. Encara que Ilia és la filla de l'alcalde, prefereix passar el seu temps en el bosc, endinsant-s'hi per estar en contacte amb la natura.
En el principi del joc és ferida amb una fletxa i és segrestada junt amb Colin per en King Bulblin i els seus genets Bulbin, la qual cosa porta a Link a intentar rescatar-la. Link finalment la localitza a l'Hyrule Castle Town, però quan el veié Ilia no el reconegué. Per tant, havia perdut la memòria. No se sap ben bé a què és degut això. Les especulacions diuen que va ser per l'impacte de la fletxa. El que és segur és que fou per algun aspecte relacionat amb el seu rapte. O potser en el seu camí alguna cosa ho va ocasionar.

Quan en King Bulblin l'abandonà en el Hidden Village, vigilat per un grup dels seus seguidors, Impa fou qui la va rescatar i aconseguí ajudar-la a escapar d'aquell lloc macabre vigilat pels Bulblin. Després es dirigí a l'Hyrule Castle Town, on fou acollida pel Telma a la seva llar, concretament la seva tasca. Telma intentà ajudar a la jove Ilia a recuperar els seus records, encara que Ilia no sabia que pogués fer-ho. Fou llavors quant Telma i Ilia es trobaren el príncep Ralis dels Zora, i demanarien ajuda a Link per dur-lo a Kakariko Village perquè els metges de la ciutat de no podien curar-lo i Renado (clamà del poble) podia fer-ho.

Junts emprendrien el viatge (en el qual Link derrotà al segrestador de Ilia de nou, en King Bulblin) i arribaren a Kakariko Village. Allà, després de curar el príncep, Ilia es quedà al poble sota la protecció de Renado, qui es proposà de fer-li recuperar la memòria. Finalment, després de les moltes aventures de Link recuperant els fragments del Mirror of Twilight i abans de partir a la City in the Sky per aconseguir restaurar l'artefacte, l'heroi pogué (gràcies a contactes i objectes que trobà en el seu camí) recuperar la memòria de Ilia, qui obsequia a Link amb el seu penjoll, el Horse Call, per cridar a Epona des de qualsevol racó d'Hyrule (excepte alguns llocs). Ilia recupera la seva memòria en una visió (que es mostra com a escena) en què Link i ella, amb Epona, estaven a casa, a Ordon.

 El Group/Rejisutansu 
El Group (レジスタンス Rejisutansu) o el grup o la resistència en català, és un gremi d'exploradors experimentats, agrupats a la tasca de Telma, a la Ciutat del Castell d'Hyrule, treballant secretament per restaurar la pau i la justícia al Regne d'Hyrule. En un principi, abans que Link viatgés al Lakebed Temple, el gremi desconfiava totalment de les qualitats d'en Link. Després que el protagonista fos maleït per Zant, Link té l'oportunitat d'escoltar com a llop una conversa dels aventurers, penedits de la seva anterior actitud desconfiada. Rusl, el mestre espadatxí, tutor del protagonista i ferreter d’Ordon també forma part del grup, molt abans dels esdeveniments del videojoc, i es reuneix novament amb el gremi d'aventures un cop recuperat de les lesions sofertes amb els monstres Bulblin.

 Rusl 
Rusl (モイ? Moi) és un competent espadatxí, ferrer d’Ordon i tutor d'en Link a l'inici del joc. També és el pare d'en Colin, amic del jove protagonista i marit de la Uli. Ell demana a Link que viatgi a la capital d'Hyrule per entregar un important obsequi a la Royal Family of Hyrule: una espasa i un escut, concretament. Quan l'aldea és atacada pel King Bulblin, Rusl la defensa, però malauradament és ferit greument pels Bulblin. El domini de l'espasa de Rusl poc pot fer contra les tropes Bulblin, per això és derrotat i incapacitat des del principi del joc fins al moment en què Link arriba a lHyrule Castle Town per primera vegada, després de recuperar dos fragments de la Fused Shadow.

Molt més tard en el videojoc, Link es reuneix amb l'espadatxí Rusl en la ciutadella de l'Hyrule Castle per tractar sobre la pau i l'estat del regne; concretament dels Boscos d'Hyrule, Farone, on es trobava un dels fragments del Mirror of Twilight, en el Temple of Time (Temple del Temps). Retorna als boscos per buscar el mal que l'envoltava i destruir-lo. Rusl sospitava que hi havia un bosc amagat en Farone, però confià a Link la missió d'assistir i d'explorar aquell bosc per buscar el Mal. Li confia un Cucco Daurat per anar-hi.

Més tard, en l'assalt a l'Hyrule Castle, Rusl atacà els seguidors de Ganondorf amb el seu fidel Azor. Al final del joc, Rusl s'encarrega de recollir a Ilia i als nens segrestats anteriorment per King Bulblin i els porta a casa seva, a Ordon. Més tard, i per última vegada del joc, al final també, aparegué a les ruïnes del Temple of Time juntament amb els seus companys, explorant-les.

 Auru 
Auru (Rafrei en la versió japonesa) és un savi erudit que antigament era tutor de la mateixa Princesa Zelda en la seva educació. Un expert armer amb el Bazuca. Auru forma part del gremi quan investiga la llegenda dels Twili, al Patíbul del Desert, al Desert Gerudo. Segons les seves importants investigacions, l'actual mal d’Hyrule prové del desert i del seu patíbul. Gràcies a l'erudit, Link va poder infiltrar-se al desert (gràcies al canyó de Fyer, que tenia un deute pendent amb Auru). En l'assalt del Castell d'Hyrule, Auru demostra les seves habilitats amb el Bazuca. Possiblement Auru ha estat inspirat en Rauru, Savi de la Llum de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

 Ashei 
Ashei (アッシュ Asshu) una dona jove realment valenta i orgullosa. El seu pare era un soldat veritablement important a les ordres de la Família Reial d'Hyrule. Va aprendre les arts de la guerra de son pare, i entrenà durament en la seva infància a les muntanyes nevades de Snowpeak. Fou criada com un home, per això és de naturalesa masculina. Quan s'assabenta que els soldats del Regne d'Hyrule són dèbils, visita el Regne. Forma part del gremi i investiga el monstre que habitava Swonpeak, on es trobaven Yeto i Yeta i un fragment del Twilight Mirror. Vesteix, sembla ser, amb pells d'un Yeti. En l'assalt final al castell ajuda en Link utilitzant les seves habilitats amb l'arc.

 Shad 
Shad (シャッド Shaddo) és un investigador de llegendes i mites; de fet li fascina la llegenda dels Oocca, una raça que habita els cels als mites, amb una tecnologia molt més avançada que els Hylian. Seguí els passos del seu pare, per investigar el parader dels Oocca, però això no obstant, sense gaire èxit. S'uní al gremi en pes de la pau i la justícia, però no és realment un guerrer com els seus compatriotes i en l'assalt al Castell d'Hyrule no va ser de gaire ajuda. També sent una gran fascinació per les robes verdes que duu Link, les de l'Heroi de les antiguitats.

 Darbus i els Goron Elders 
miniatura|Fyrus.Darbus (ダルボス Darubosu, Dalboss en la versió japonesa) és el Líder dels Goron al Twilight Princess. És aproximadament dues vegades l'alçada d'en Link, i té el cap més fort que qualsevol altre Goron. Es comporta de manera distant cap als humans, i afirma que és més fort que ells. Aquesta és la raó principal per la qual els ancians Goron no li diuen que un humà el salvà anteriorment. Malgrat la seva opinió, desitja tenir una relació estable amb la Kakariko Village. Com a l'''Ocarina of Time, Darunia, i al Majora’s Mask, Darmani (els més durs de la seva raça), el seu nom comença amb "Dar".

El Boss de Goron Mines, Fyrus (覚醒火炎獣 マグドフレイモス, Kakusei Kaenjū Magudofureimosu), el Twilight Igniter, era originalment Darbus transformat en el monstre de lava enorme quan tingué contacte amb un fragment de la Fused Shadow. Segons els Goron Elders, després que Darbus es convertís en Fyrus i comencés a fer malbé les mines, empresonaren Fyrus dins les mines i decidiren lligar-lo amb cadenes. Tres guardians entraven a les mines per vigilar Fyrus, i esperaven algú que pogués resoldre el problema. Quan en Link aconsegueix expulsar lOmbra Fosa de l'interior de Darbus, el Goron retorna a la notmalitat sense recordar res de la seva transformació.

Els quatre Goron Elders fan costat al seu líder, Darbus, per dirigir la tribu. En la versió japonesa, els ancians Goron utilitzen el prefix "Don" en comptes de "Gor".

 Gor Coron, és el primer Ancià que es troba Link, el més experimentat i savi. Després que Link el derrota en un combat de sumo, és el savi qui li explica la situació de la seva tribu. Gor Coron és aproximadament la meitat de la mida d'un Goron normal, i sempre està somrient.

 Gor Amoto, és el segon Ancià que es troba Link, però aquest està dins de les mines. Utilitza un bastó per caminar, i li surt fum de les obertures volcaniques del seu darrere.

 Gor Ebizo, és el tercer Ancià que Link es troba en les mines. S'assembla a lAncià Goron del Majora Mask. Quan en Link salva a Darbus, ell i Gor Liggs treballen a Malo Mart. Link ha de demanar les donacions que reconstruiran el pont del Castell d'Hyrule.

 Gor Liggs, és l'últim Ancià que Link es troba a les mines. És més alt que els altres, però és més prim que un Goron normal. També està cobert de tatuatges de rituals, i diu que li agrada meditar. Quan Link salva Darbus, treballa amb Gor Liggs a fora del Malo Mart, on Gor Liggs demana a Link que transporti Aigua de la Font Termal per al seu fill, el propietari de la botiga dAigua de Font Termal a l'Hyrule Castle Town.

Yeto i Yeta

Yeto 
Yeto (ドサンコフ Dosankofu) és un yeti que viu a les Snowpeak Ruins. Escoltarà Link a casa seva després que el protagonista el trobés seguint el seu rastre a la muntanya nevada. Quan Link prova de trobar la clau del dormitori de la mansió, recull els ingredients necessaris per fer la sopa de Reekfish, que està coent Yeto dins de la mansió. Còmicament, l'única part del Reekfish visible a la sopa és el cap; el cos decapitat del peix es pot veure en una junta pròxima. La seva sopa cura a la seva muller, quan ella la prova.

Yeta 
Yeta (ドサンコフ Dosankofu) és la muller de Yeto. Yeta està malalta però ajuda Link a trobar la clau necessària per entrar al seu dormitori, intentant recordar on la va posar. S'equivoca en la informació que dona a l'heroi. Abans de recordar la ubicació correcta de la clau, envia Link dues vegades a buscar objectes que acaben sent ingredients de la sopa de Yeto. La seva malaltia es cura quan pren la sopa de Yeto. Després Link finalment troba la clau i la dona el porta al seu dormitori. Tanmateix, mentre mirava el fragment del Mirror of Twilight, la Yeta és posseïda pel poder del mirall, convertint-la en el cinquè Boss del joc, Blizzeta.

Twilit Massa Ice: Blizzeta (覚醒大氷塊 フリザーニャ, Kakusei Dai Hyoukai Furizānya) és el Boss de Snowpeak Ruins al Twilight Princess. És de fet la yeti Yeta, posseïda per un fragment del Mirror of Twilight. Blizzeta apareix mantenint la forma de Yeta revestida d'un gegant bloc de gel cristal·lí. Després de la batalla, el seu marit Yeto apareix, dona un cop a Link, apartant-lo del camí, i romànticament abraça Yeta. Humorísticament crea un xàfec de molts Cors de Recuperació petits i un Contenidor de Cor (Heart’s Container).

Epona 
 Epona al Twilight Princess té un paper més important que en altres títols de la saga. Link munta un cavall que sembla molt similar a Epona d’Ocarina of Time. Tanmateix, els intèrprets poden anomenar com vulguin el cavall d'en Link en aquesta aventura nova. Epona té un paper molt més gran en aquest joc perquè fins i tot és utilitzada en batalles a cavall d'en Link en diverses ocasions. Epona en la trama del joc va ser segrestada per King Bulblin i els seus seguidors, juntament amb Ilia i els nens d’Ordon. Possiblement l'animal fou maltractat pels Bulblin en el temps en qu estigué amb aquests. Tanmateix no se sap res, ni tan sols per què la van segrestar. Epona tornà a reunir-se amb Link a Kakariko Village mentre un parell de Bulblin la muntaven.

Més tard l'euga participa en la batalla juntament amb Link contra en King Bulblin i els seus seguidors. Link i Epona lluitaren contra el líder dels orcs al Gran Pont d'Eldin, i junts s'alçaren victoriosament. Després Epona permeté en Linkl desplaçar-se per quasi tota Hyrule un cop Link i Midna destruïren els dominis del Crepuscle sobre el regne. Lluitaren de nou amb King Bulblin i el tornaren a guanyar al Gran Pont d'Hylia. Després Epona esdevengué a un paper menys important però imprescindible, perquè Link podia moure's per tot el regne i perquè l'heroi pogués complir la seva missió. Tanmateix, Epona no pot accedir a certes zones.

Enemics del Twilight Princess

Diababa 
Diababa (覚醒寄生種 ババラント, Kakusei Kiseishu Babaranto), també anomenat com el Twilit Parasite (Paràsit Crepuscular en català), és el primer Boss de Twilight Princess i correspon al Dungeon Forest Temple (Temple del Bosc en català). Aquesta planta és una Deku Baba gegantina amb tres caps, dos d'ells similars a dits Deku Babas. La central és Diababa, una planta que guarda al seu interior un dels fragments de la Fused Shadow, un poderós artefacte màgic maèefic. Link derrotà al Boss gràcies Bomb insects que es trobaven a la cambra del paràsit, llençant-los amb el Gale Boomerang en les dites boques dels tres caps dels monstres. Després, Ook el babuí, ajuda Link a derrotar el monstre portant-li a Link més Bomb insects. El babuí sobrevolava la cambra amb una liana perquè Link pogués enfocar la bomba i pogués destruir les defenses de Diababa, atacant amb la Ordon Sword. Diababa atacava amb el seu cap central, amb un líquid verinós i enviant els seus caps menors per intentar destripar al protagonista Link sense compassió.

Morpheel 

Morpheel (覚醒多触類 オクタイール, Kakusei Oosawarui Okutaiiru), anomenat com la Twilit Aquatic (Aquàtic Crepuscular en català), és el tercer Boss del Twilight Princess, del tercer territori del joc, Lakebed Temple, (Santuari del Llac). Aquest monstre conté en el seu interior un dels fragments de la Fused Shadow, l'artefacte Twili custodiat pels Light Spirits. Aquest monstre és una serp aquàtica. En primer lloc, en la primera fase del combat, Link agafa amb el seu Clawshot l'ull del monstre, que volta per les artèries que ressortien per la boca del Boss. Després de donar-li certs cops d'espasa a l'ull, Morpheel sortí del forat on es trobava mostrant el seu veritable aspecte. Link ha d'enganxar-se a l'ull del monstre i donar-li cops amb l'Ordon Sword fins a derrotar el malvat ésser. El monstre atacava en Link a la primera fase agafant-lo amb una de les seves artèries i mossegant-lo amb les seves dents. Després, en la segona fase, el succionava amb la seva boca i el triturava.

Stallord 
Stallord (蘇生古代竜 ハーラ・ジガント, Sosei Kodai Ryū Hāra-Jiganto), també anomenat Twilit Fossil (Fòsil Crepuscular en català) és el quart Boss del videojoc Twilight Princess en el quart territori, Arbiter's Grounds (Patíbul del Desert en català). Era originalment l'esquelet gegantí d'un monstre, ressuscitat per l'espasa màgica que Zant crea i incrusta al crani de la criatura morta. Encara que la criatura estigués en descomposició i fos només ossos, els seus poders destructius no disminueixen de cap manera;a més, són millorats per la malvada màgia de Zant. El Twilight King crea aquesta bèstia en un intent per matar en Link. En la primera fase, per destruir al monstre, Link ha de destruir la columna vertebral de l'esquelet amb el seu Spinner (Aerodisc), atacant-lo. Després, el protagonista ha d'enganxar-se amb l'aerodisc a la torre central de l'habitació, esquivant els temibles atacs de l'esquelet, i contraatacant amb l'ítem per fer caure Stallord i atacant a l'espasa malèfica de Zant (el seu únic punt feble) amb la Master Sword. Així contínuament fins a destruir-lo i acabar definitivament amb el Boss. Aquest enemic atacava Link en la primera fase amb les seves mans i amb una ràfega de sorra. Després, en la segona fase, atacava amb poderoses i potents ràfegues de foc.

Armogohma 
Armogohma (覚醒甲殻眼 シェルドゴーマ Kakusei Koukaku Me Sherudo Gōma) la Twilit Arachnid (Aranya Crepuscular), és la sisena Boss (Enemic final) del Twilight Princess, del sisè Dungeon (Masmorra) del joc, el Temple of Time (Temple dels Temps). Es tracta d'un aràcnid gegant malvat, en el seu interior guarda un dels fragments del Mirror of Twilight, el poderós artefacte màgic. En la seva recerca de l'artefacte, Link s'enfronta amb l'aranya malvada. Per derrotar-la havia d'utilitzar el Dominion Rod (Ceptre del Domini), guiar-la fins a les estàtues dels extrems de les habitacions. Aprofitant l'acorralament de l'aranya, ha de disparar-li a l'ull central vermell per fer-la caure al costat de l'estàtua de pedra, i l'heroi ha de fer servir el Dominion Rod per fer cobrar vida l'estàtua de pedra i així aconseguir que l'estàtua colpegés a la malvada criatura. Tot això, tanmateix, només és la primera part de la batalla. En la segona fase, on demostra que el seu ull vermell era en realitat en el seu cos vertader, Link havia de derrotar-la donant-li tres cops d'espasa o de fletxes, tenint compte de les larves d'aranya. Armogohma atacava en la primera fase amb un raig que sortia del seu cos autèntic i enviant els seus fills a atacar al protagonista. En la segona fase no atacava mai a excepció que t'acostessis a ella i li toquessis les seves larves.

Vegeu també 
 The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Referències

Bibliografia 
 

Personatges de The Legend of Zelda
The Legend Of Zelda: Twilight Princess